Партиме́нт (, от  часть, голос [многоголосной фактуры]) — упражнение по гармонизации баса (= басового голоса многоголосной фактуры), распространённое в Италии во второй половине XVIII и в начале XIX веков. Партименты, обобщавшие типичные в мажорно-минорной тональности басовые ходы (автентические и плагальные каденции, кварто-квинтовые секвенции, нисходящий хроматический ход, восходящий и нисходящий октавные диатонические звукоряды и т.п.), использовались для развития гармонического слуха и навыка импровизированной полифонии в обучении преимущественно клавишников (клавесинистов, органистов, пианистов) и композиторов.

Краткая характеристика 

Партимент представляет собой нотированный бас с цифровкой на манер техники basso continuo, либо без всякой цифровки (её заменяли словесные инструкции педагога). Обычный партимент не превышал 15 нот, а самые короткие басовые фразы (как правило, каденции) насчитывали 3-4 ноты. Цифровка как таковая свидетельствует о трактовке итальянскими педагогами аккордов современной им гармонической тональности как интервальных комплексов (конкордов). Функциональная же связь аккордов, которая в XVIII веке окончательно установилась на основе акустически наиболее сильных интервалов (квинты и кварты), продолжала по старинке описываться итальянцами как линеарный «контрапункт». 

Известные итальянские композиторы и музыковеды XVIII века в процессе музыкального образования использовали партименты в качестве дидактического пособия для развития навыков слышания (тональной) гармонии и импровизации, в том числе, полифонической. Среди них неаполитанец Франческо Дуранте и его ученики Джованни Паизиелло и Феделе Фенароли, Джованни Баттиста Перголези, Доменико Чимароза. Известно, что по сборникам партиментов гармонию осваивали ещё в первой половине XIX века, по ним учились Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини и др.

В начале XXI века западные музыковеды вспомнили о старинных партиментах, а европейские преподаватели музыкально-теоретических дисциплин ныне активно внедряют их в процесс обучения студентов (главным образом, композиторов и теоретиков).

Примечания

Оригинальные учебные пособия 
 Carlo Cotumacci. Regole e principii di sonare e [75] lezioni di partimenti. Napoli, 1751 (рукопись).
 Francesco Durante. Regole di partimenti numerati e diminuiti. Napoli, 1761, 1769, 1797 (рукопись, в трёх редакциях; партименты Дуранте частично изданы в сб.: Fellerer K.G. Der Partimento-Spieler. Leipzig, 1940). 
 Fedele Fenaroli. Regole musicali per i principianti di cembalo. Napoli, 1775.
 Giovanni Paisiello. Regole per bene accompagnare il partimento o sia il basso fondamentale sopra il cembalo (S. Pietroburgo, 1782), hrsg. v. Ludwig Holtmeier, Johannes Menke und Felix Diergarten. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag, 2008. ISBN 978-3-7959-0905-5.
 Fedele Fenaroli. Partimenti ossia Basso numerato opera, a cura di Emanuele Imbimbo. Paris, 1814; репринт Bologna, 1978. Книга представляет собой 2-ю расширенную редакцию «Regole» Фенароли.
 Giacomo Tritto. Partimenti e regole generali per conoscere qual numerica dar si deve ai vari movimenti del basso. Milano, 1816.

Литература 

 Choron A. Principes de composition des écoles d'Italie. Paris, 1808.
 Cafiero R. La didattica del partimento a Napoli fra settecento e ottocento: note sulla fortuna delle “Regole” di Carlo Cotumacci // Gli affetti convenienti all'idee: studi sulla musica vocale italiana, a cura di M. Caraci Vela. Napoli, 1993), p. 549–79. 
 Williams P., Cafiero R. Partimento // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol.20. New York, 2001; платная онлайновая версия статьи.
 Gjerdingen R. Music in the galant style. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-531371-0.
 Holtmeier L., Diergarten F. Partimento // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Kassel u.a., 2008; платная онлайновая версия статьи .
 Sanguinetti G. The Art of partimento. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-539420-7 (Google preview).
 Rabinovitch G., Slominski J. Towards a galant pedagogy: Partimenti and schemata as tools in the pedagogy of eighteenth-century style improvisation // Music Theory Online 21 (2015).
 Tour P. van. Counterpoint and partimento: Methods of teaching composition in late eighteenth-century Naples. Uppsala, 2015. 318p. ISBN 978-91-554-9197-0.
 Studies in historical improvisation: from cantare super librum to partimenti, ed. by Massimiliano Guido. New York: Routledge, 2017 (Google preview).

Bнешние ссылки 

 Introduction to Partimenti on the website of Prof. Robert Gjerdingen 
 The Uppsala Partimento Database, UUPart. Compiled and edited by Peter van Tour. Launched 2015, Uppsala 
 The partimenti of Alessandro Scarlatti (D-Hs M/A 251)

Музыкальные термины
Музыка эпохи барокко
Теория музыки